Мода́льність (від  — «розмір, спосіб, образ») у різних предметних областях — категорія, що характеризує спосіб дії або відношення до дії.

 Модальність (лінгвістика)
 Модальність (логіка)
 Модальність (програмування)
 Модальність (психологія)
 Модальність (філософія)
 Модальність (музика)